Кали́нинский мост:

 Калининский мост через Селезнёвку в Выборге.
 Калининский мост через Кайбулку в Чебоксарах.
 Калининский мост — бывшее название Новоарбатского моста через Москву-реку в Москве.